Адо́льф Ио́сифович Шарлема́нь (Шарлемань-Боде, Боде-Шарлемань; ,  Санкт-Петербург,  Российская империя — ,  Санкт-Петербург, Российская империя) — батальный, исторический и жанровый живописец, академик; автор самого известного в России рисунка игральных карт (так называемой атласной колоды), . Автор формы придворных арапов.

Биография и творчество 

Сын архитектора, воспитанника императорской академии художеств И. И. Шарлеманя (1782—1861), внук скульптора-декоратора Жан-Батиста Шарлемань-Боде (1734—1789), француза из Руана, переселившегося в Санкт-Петербург при императрице Екатерине II.

Получил общее образование в Училище при санкт-петербургской лютеранской церкви св. Петра, где учился вместе со своим братом И. И. Шарлеманем. В 1848 году поступил в Императорскую Академию художеств, в которой занимался сперва исторической живописью, под руководством Ф. А. Бруни, а потом батальной в классе Б. П. Виллевальде.
В бытность свою учеником академии он получил:
 в 1852 году — малую серебряную медаль за эскиз «Кавалергарды в Красном Селе»,
 в 1853 году — большую такую же медаль за картину «Эпизод из битвы под Аустерлицем»,
 в 1854 году — малую золотую медаль за исполнение конкурсной программы «Эпизод из венгерской кампании 1848 г.»,
 в 1855 году — большую золотую медаль за написанную также по программе картину «Суворов на Сен-Готарде» (Большой Гатчинский дворец).

Приобретя вместе с последней из этих наград право на поездку за границу в качестве пенсионера академии, он в том же году отправился в Мюнхен, где пользовался советами А. Е. Коцебу и написал картины: «Торжественный прием Суворова в Милане» и «Последний ночлег Суворова в Швейцарии» (обе находились также в Гатчинском дворце). Второе из этих произведений доставило Шарлеманю в 1859 году звание академика.

Затем он совершил поездку в Париж, где изучал полюбившийся ему стиль «помпадур» по его версальским образцам. Позже посетил немецкий Штутгарт и некоторые другие города Германии. Возвратился в Санкт-Петербург в 1861 году.

Первыми его работами после возвращения были надпрестольные и другие образа для католических церквей при Пажеском корпусе и кладбищенской на Выборгской стороне; затем им были написаны плафоны и стенные панно для домов князя Мещерского в Москве и А. Полежаева в Санкт-Петербурге. В середине 1860-х годов А. И. Шарлемань получил заказ от Экспедиции изготовления государственных бумаг на создание новых рисунков игральных карт. Некоторые варианты которых до сих пор выпускаются и известны как «атласные» карты.

В 1867 г. появилась наиболее примечательная из картин Шарлеманя — «Екатерина II в мастерской Фальконе», принёсшая художнику звание профессора, приобретённая императрицей Марией Александровной. С этого времени известность его упрочилась и быстро возрастала.

Из-под его кисти, карандаша и пера выходило множество картин, акварелей и рисунков, отличавшихся бойкостью и вкусом исполнения. Его композиции в течение более чем 20 лет были нарасхват у издателей иллюстрированных журналов для воспроизведения их тем или другим графическим способом. Автор иллюстраций к басням И. А. Крылова, Хемницера, Дмитриева и Измайлова (первое издание в 1865 г.), «Песне о купце Калашникове» М. Ю. Лермонтова (издания 1866, 1872 и 1881 годов), четырёхтомному альбому «Северное сияние» В. Генкеля (1862—1865), «Капитанской дочке» и «Евгению Онегину» А. С. Пушкина.

С 1871 года Шарлемань служил художником при Экспедиции заготовления государственных бумаг. В том же году был приглашен консультантом в рисовальные мастерские позже упразднённого главного интендантского управления при исполнении акварелью военных сцен, торжеств, маневров и прочего для альбомов императора Александра II, а в 1873 году получил титул художника Его Императорского Величества. Шарлемань продолжал работать как художник и педагог до самой своей кончины в 1901 году.

Похоронен на участке св. Павла  Выборгского католического кладбища в Санкт-Петербурге. Кладбище и могила художника не сохранились.

Жена: Елизавета Ивановна, дочь академика исторической живописи и владельца фотомастерской на Невском проспекте И. А. Гоха.

Живопись 

Картины Шарлеманя, писанные масляными красками:
 «Эпизод из битвы под Аустерлицем» (получила большую медаль академии, 1853);
 «Эпизод из венгерской кампании 1848 г.» (малая золотая медаль, 1854);
 «Фельдмаршал А. В. Суворов на вершине Сен-Готарда 13 сентября 1799 года» (полное название картины — «Монахи августинского ордена встречают фельдмаршала графа на вершине Сен-Годарда в Швейцарии в 1799 году») (большая золотая медаль, 1855);
 «Торжественный приём Суворова в Милане 18 апреля 1799 года»;
 «Последний ночлег Суворова в Швейцарии» (принесла звание академика в 1859 году);
 «Екатерина II в мастерской Фальконе» (звание профессора, 1867);
 «Пётр I всенародно объявляет о заключении мира со Швецией» (написанная за границей);

 «Пётр I в 1697 г. накрывает заговорщиков в доме Циклера» (1884).

Картины Шарлеманя, написанные акварелью и гуашью:

 Прощание солдата с родиной, 1853 (в собрании Одесского художественного музея);
 В казарме, 1853 (в собрании Одесского художественного музея);
 Прогулка (в собрании Одесского художественного музея).

Иллюстрации 

 Лермонтов М. Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова / [Соч.] М. Ю. Лермонтова (1837); с 12 рис. Г. Шарлеманя и с новым портр. Лермонтова, грав. в. Лейпциге. — Санкт-Петербург: А. И. Глазунов, 1865. — 40 с.
 Русские люди: Жизнеописания соотечественников, прославившихся своими деяниями на поприще науки, добра и обществ. пользы: С портр., грав. на стали по рис. А. Шарлемань. Т. 1—2. — СПб.; М.: М. О. Вольф, 1866. — 2 т.
 Художественный альбом в память столетия военного ордена Святого великомученика и победоносца Георгия 1769—1869 / [сост. и рис. на камне проф. А. Шарлемань]. [Вып. 1. – СПб.]: лит. А. Ильина, [1870].
 Сборник лучших басен Крылова, Хемницера, Дмитриева и Измайлова: Учебник для детей младш. возраста: С 14 хромолитогр. картинами по рис. А. Шарлеманя. — СПб; М.: т-во М.О. Вольф, [18??]. — [4], 56 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.), 12 л. цв. ил.
 Сборник лучших басен Крылова, Хемницера, Дмитриева и Измайлова. С 14 хромолитографированными картинами по рисункам А. Шарлеманя. — 2-е издание. — СПб.—М.: Издание Т-ва М. О. Вольф, б. г. [середина1880-х]. — [4], 56 с., 1 л. фронтиспис (хромолит. тит. л.), 12 л. ил. На хромолит. тит. л.: С рисунками Иосифа и Адольфа Шарлемань 14  хромолитографированных картин, заявленных на титуле, включают 12 л. иллюстраций, 1 л. фронтисписа (литографированный титул), 1 картинку на обложке.
 Сборник басен Крылова, Хемницера, Дмитриева и Измайлова / С 26 отдельными гравюрами Густава Доре, Шарлеманя, Евгения Ламбера, Гранвиля. — СПб.; М.: т-во М. О. Вольф, ценз. 1887. — [4], II, 156 с., 1 л. фронт. (ил.), 27 л. ил.
 История Лейб-гвардии Преображенского полка / рис. виньеток проф. Шарлеманя. — Санктпетербург: Издание Лейб-гвардии Преображенского полка, 1883—1888.
 Желиховская В. П. Князь Илико, маленький кавказский пленник: Рассказ для юношества / [Соч.] В. П. Желиховской; С рис. А. Шарлеманя и М. Михайлова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: А. Ф. Девриен, ценз. 1893. — [4], 231 с.: ил.
 Царствующий дом Романовых: [Альбом] / под гл. ред. В. В. Функе, со вступ. ст. Е. В. Барсова, ред. лит. отд. Борис Назаревский, ред. худож. отд. худож. А. И. Шистер. — Москва: Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1913. — [2], 205 с., 30 л. ил.: ил.
 Шарлемань И. А. Народная женская одежда [Изоматериал], Великороссы Петроградской и Олонецкой губерний: почтовая карточка. — [Петроград: Община св. Евгении, 1917] (Картогр. зав. А. Ильина). — 1 л.: хромолитогр.; 14,4х9,2 см.
 Первый сборник Товарищества Русских художников-иллюстраторов, изданный в пользу пострадавших от неурожая. — СПб., 1892. — 46 с.: ил.
 Нечто из артистического мира: Наброски пером и карандашом: рассказы: В. А. Боброва, П. П. Гнедича, барона М. П. Клодта, М. Е. Малышева, М. О. Микешина, В. М. Михеева, Н. И. Познякова и М. О. Розова / рис.: В. А. Боброва, Н. А. Богданова, И. К. Видмана, Е. И. Григорьева, Н. П. Загорского, М. И. Зощенко, барона М. П. Клодта, Г. П. Кондратенко, В. Крюкова, А. И. Лебедева, В. М. Максимова, М. Е. Малышева, М. О. Микешина, Т. И. Никитина, К. И. Тихомирова и А. И. Шарлеман. — СПб.: М. М. Ледерле и К°, ценз. 1895. — [2], 252, VII с. : ил.

Галерея произведений А. И. Шарлеманя

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «Биография.ру»
 Биография на сайте «Карточный домик»
 Метрическая запись о рождении и крещении сына Иосифа

Художники XIX века
Художники-баталисты Российской империи
Художники-жанристы Российской империи
Художники банкнот
Выпускники Императорской Академии художеств
Пенсионеры Императорской Академии художеств
Академики Императорской Академии художеств
Ученики Петришуле
Похороненные на Выборгском римско-католическом кладбище
Адольф Иосифович